

Toponyme 

 Torrent, ville d'Espagne située dans la province de Valence ;
 Torrent, ville d'Espagne située dans la province de Gérone, Catalogne.

Hydronyme 
 Le fleuve Torrent, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Ana Torrent (née en 1966), actrice espagnole ;
 André Torrent (né en 1945), animateur de radio belge ;
 Carlos Torrent (né en 1974), coureur cycliste espagnol ;
 Ferran Torrent i Llorca (né en 1951), écrivain espagnol ;
 Henri Torrent (né en 1922), documentariste et réalisateur français ;
 Joan Torrent (né en 1941), footballeur espagnol ;
 Marion Torrent (née en 1992), footballeuse française ;
 Montserrat Torrent ((née en 1926), pianiste et organiste espagnole ;
 Montserrat Torrent (née en 1985), actrice, danseuse, mannequin et animatrice de télévision chilienne ;
 Pere Torrent (né en 1945), graphiste et affichiste espagnol ;
 Roger Torrent (né en 1979), homme politique espagnol, président du Parlement de Catalogne depuis le .

Divers 
 un torrent, un type de cours d'eau de montagne ;
 .torrent, une extension de nom de fichier utilisée par le protocole BitTorrent ;
 Le Torrent, film américain de Monta Bell sorti en 1926 ;
 Pontiac Torrent, un sport utility vehicle (SUV) de Pontiac.
 Torrent Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique indienne.

Voir aussi 

Patronyme hispanique
Homonymie de communes en Espagne